Aat, een gemeente in België
 Arrondissement Aat, een arrondissement in de Belgische provincie Henegouwen
 Aat (koningin), een Oud-Egyptische koningin

Afkortingen 
Aan en Afvoertroepen (1914-2000), een Nederlands legeronderdeel, nu het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen
Animal-assisted therapy, inzet van dieren als therapie
Apple Advanced Typography, een soort lettertype-ontwikkeling van Apple
Application Assembly Tool, een hulpmiddel bij het installeren van Java-applicaties
wateraaphypothese, (aquatic ape theory), over de evolutie van de mens langs kusten en oevers
Armored Assault Tank, een voertuig uit Star Wars
Art and Architecture Thesaurus, een thesaurus voor cultuur- en erfgoedterminologie

Nederlandse voornaam 

 Aat Breur-Hibma, tekenares en schilderes
 Aat de Jonge, politicus
 Aat van Rhijn, politicus
 Aat Nederlof, acteur

 Aat van Nie, kunstschilderes en kinderboekenschrijfster
 Aat van Noort, atlete
 Aat de Roos, veldhockeyspeler
 Aat Veldhoen, kunstschilder en graficus
 Aat Verhoog, schilder, graficus, beeldhouwer en architect
 Aat Vis, politicus